O TV2 Jornal foi o principal bloco informativo da RTP2, na fase em que passou a ser chamada de TV2.

Este bloco informativo foi transmitido em vários horários: no início começou a ser emitido às 21:00, passando depois pelos horários das 22:00, 22:30 e 23:00.

Foi apresentado por jornalistas como Paulo Dentinho, Joaquim Furtado ou António Santos.

Quando a TV2 foi renomeada de RTP2, o TV2 Jornal deu lugar ao Jornal 2 que ocupou o seu lugar enquanto bloco informativo principal do canal. O TV2 Jornal terminou a 28 de abril de 1996, estreando-se no dia seguinte o Jornal 2.

Referências 

Programas da RTP2
Telejornais de Portugal
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1992
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1996
Programas de televisão em língua portuguesa